Le nom de Druce est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 George Claridge Druce (1850-1932), botaniste britannique.
 Herbert Druce (1846-1913), entomologiste britannique.
 John Druce (né en 1966), joueur canadien de hockey sur glace.
Homonymie de patronyme